Mirto steht für:

 Mirto (Likör), ein Likör aus Sardinien 
 Mirto (Sizilien), ein Ort in der Provinz Messina in der Region Sizilien

Siehe auch:
 Myrto